O termo não-me-toques pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

É um nome popular para algumas plantas como:

 Impatiens noli-tangere também chamada erva-de-santa-catarina
 Mimosa pudica
 Impatiens balsamina, popularmente beijo-de-frade
 Dasyphyllum spinescens 

Ou ainda:
 Não-Me-Toque, um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.

Desambiguação